Plurale di Libero pensatore
 Abbreviazione della Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori